Шаке́нов — казахская фамилия; имеет женскую форму Шакенова. Известные носители

 Шакенов, Амангельды Абдурахманович (1943—2018) — советский, российский и казахстанский художник, Заслуженный работник культуры РСФСР (1987).
 Шакенов, Анвар Максутбекович (род. 1991) — казахстанский ватерполист.
 Шакенов, Мурат Максутбекович (род. 1990) — казахстанский ватерполист.
 Шакенов, Кенжибек Шакенович (1924—2001) — Герой Советского Союза.